Винценц (, ) — английская и польская фамилия.

Известные носители:
 Винценц, Кэрол (род. 1949) — американская флейтистка.
 Винценц, Станислав (1888—1971) — польский писатель.